Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2019 war ein Snookerturnier, das vom 8. bis 13. Juli 2019 im Pingdu Olympic Sports Center in der chinesischen Stadt Qingdao stattfand. Es war die 31. Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U21-Junioren.

In einem chinesischen Finale setzte sich Zhao Jianbo mit 6:1 gegen Pang Junxu durch.

Das mit 123 Punkten höchste Break des Turniers spielte der Chinese Jiang Jun in seinem Gruppenspiel gegen Shoaib Khan aus Indien. Jiang hatte wenige Tage zuvor bereits die U18-WM gewonnen und konnte nun erneut das Halbfinale erreichen. Im Viertelfinale besiegte er dabei seinen Landsmann Wu Yize, der das Turnier im Vorjahr gewonnen hatte.

Aus Deutschland konnte sich niemand für das Turnier qualifizieren, da kein Spieler das Viertelfinale der U21-EM erreicht hatte. Aus der Schweiz gibt es ebenfalls keine Teilnehmer, für Österreich starteten Oskar Charlesworth und Mario Bodlos. Beide schieden bereits in der Gruppenphase aus.

Modus 
Die 58 Teilnehmer wurden in 12 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die 28 besten Spieler der Gruppenphase ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Runde der letzten 36 

|}

Achtelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
Während des Turniers spielten vier Spieler insgesamt 5 Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Qingdao
Billardturnier in der Volksrepublik China